Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Glycines :

Avenue des Glycines à Bruxelles.

Avenue des Glycines à Lagny-sur-Marne.
 Rue des Glycines à Bron.
 Rue des Glycines à Meyzieu.
 Rue des Glycines à Chassieu.
 Rue des Glycines à Feyzin.
 Rue des Glycines à Solaize.
 Rue des Glycines à Saint-Quentin-Fallavier.
 Rue des Glycines à Pont-de-Chéruy
 Rue des Glycines à Neuilly-sur-Marne.
 Avenue des Glycines à Onet-le-Château.
 Rue des Glycines à Paris.
 Avenue des Glycines à Pontault-Combault.
 Rue des Glycines à Barjac (Gard).
 Rue des Glycines à Montpellier.
 Rue des Glycines à Marseille.

Glycines Rue